Miejscowości w USA:
 Allegany – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Allegany – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Allegany (ang. Allegany Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Allegany (ang. Allegany Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Allegany (ang. Allegany County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Allegany (ang. Allegany County) – w stanie Nowy Jork